Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2010/2011 является VIII турниром Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
В Кубке России участвуют все клубы Премьер-Лиги, Суперлиги, молодёжные составы Премьер-Лиги и команды Высшей лиги чемпионата России в обязательном порядке, а также все желающие команды.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — V Кубок В. Кузина: первый раунд, второй раунд и Финал четырёх.
 II этап — финальная часть Кубка России: предварительные игры в группах, 1/4 финала и Финал четырёх.

Кубок В. Кузина

Первый раунд 
Команды Высшей лиги образуют группу «А» и играют туром в один круг. Две сильнейшие команды по итогам первого раунда выходят во второй раунд Кубка.

 Группа А  (03—07.09.2010, Йошкар-Ола)

Второй раунд 
Команды Суперлиги, Молодёжные составы и две сильнейшие команды по итогам первого раунда, распределяются на четыре группы «Б», «В», «Г» и «Д» по спортивно-территориальному принципу по 6 команд в каждой группе. Игры в группах проводятся турами в один круг. Четыре команды, занявшие первые места в каждой группе, выходят в Финал четырёх Кубка В. Кузина.

 Группа Б  (14—18.09.2010, Новосибирск)

 Группа В  (17—21.09.2010, Иваново)

 Группа Г  (13—17.09.2010, Воронеж)

 Группа Д  (14—19.09.2010, Видное)

Финал четырёх (26—27.09.10, Москва) 
Во второй этап VIII Кубка России в «Предварительный раунд» выходят команды, занявшие 1 и 2 места в Кубке В. Кузина.

 Полуфинал
 Глория — Спартак-Педуниверситет — 
 Красноярочка — Тверичанка 2000 — 

 Матч за 3-е место
 Спартак-Педуниверситет — Тверичанка 2000 — 

 Финал
 Глория — Красноярочка —

Финальная часть VIII Кубка России

Предварительный раунд 
Команды Премьер-Лиги и два финалиста Кубка В. Кузина делятся на две группы «А» и «Б», игры в группах проводятся турами в один круг. По две сильнейшие команды из группы «А» и «Б» по итогам предварительного раунда выходят в 1/4 финала Кубка России.

 Группа А (08—10.10.2010, Москва)

 Группа Б (08—10.10.2010, Новосибирск)

1/4 финала 
Посредством жеребьёвки среди четырёх команд Премьер-Лиги, занявших с 1 по 4 места в чемпионате России сезона 2009/2010 («Спарта энд К», «Надежда», УГМК, «Динамо» Курск) и команд, занявших в предварительном раунде Кубка России 1-е и 2-е места, определяются пары участников 1/4 финала Кубка России. Команды, победившие в 1/4 финала, выходят в Финал четырёх Кубка России.

 Первый матч

 Ответный матч

 Первый матч

 Ответный матч

 Первый матч

 Ответный матч

 Первый матч

 Ответный матч

Финал четырёх (27-28.01.2011)

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал 

Главный тренер —  Владимир Колосков

 Примечание: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Обладатель кубка УГМК 
 Ольга Артешина— MVP финала Светлана Абросимова Анна Остроухова Татьяна Видмер Зузана Жиркова Сандрин Груда Селин Дюмерк Деанна Нолан Кэндис Паркер Кэппи Пондекстер Мария СтепановаГлавный тренер —  Гундарс Ветра

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин
 Система женских баскетбольных лиг России
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2010-2011

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте РФБ

Кубок России по баскетболу среди женщин
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе
Спорт в России в 2011 году